Hornauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Hornauer (1922–1987), deutscher Fußballspieler
 Hans Hornauer (1902–nach 1951), deutscher Verlagsdirektor
 Jan-Eike Hornauer (* 1979), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Josef Hornauer (1908–1985), deutscher Fußballspieler
 Rainer Hornauer (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Thomas Hornauer (* 1960), deutscher Medienunternehmer